Trimitiella är ett släkte av svampar. Trimitiella ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Trimitiella